Несколько кораблей Королевского флота носили название HMS Alfred, в том числе:

 HMS Alfred — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1778; выведен в резерв в 1812; отправлен на слом в 1814.
 HMS Alfred — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1811 как HMS Asia. Переименован в Alfred в 1819; понижен до 50-пушечного в 1828; отправлен на слом в 1865.

См. также 
 HMS King Alfred
 HMS Royal Alfred (1864)